Tianma steht für:

 das „Himmelspferd“ in der chinesischen Mythologie, siehe Tianma
 die Großgemeinde Tianma (天马镇) der kreisfreien Stadt Dujiangyan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Tianma (Dujiangyan)
 die Großgemeinde Tianma (天马镇) im Kreis Changshan in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Tianma (Changshan)
 die Einwohnergemeinschaft Tianma (天马社区) im Stadtbezirk Songjiang der chinesischen Stadt Shanghai, siehe Tianma (Sheshan)
 den chinesischen Automobilhersteller Baoding Tianma Automobile
 den Markennamen des ehemaligen chinesischen Automobilherstellers Luoyang Lingkong Auto Works
 65-Meter-Tianma-Radioteleskop bei Shanghai